Кубок вызова ФИБА 2010—2011 — 8 розыгрыш третьего по силе турнира Кубок вызова ФИБА среди европейских команд.

Участники

Квалификация

Групповой турнир 

Команды проводят между собой по две игры по схеме одна дома, одна на выезде. Из группы выходят по две команды, набравшие большее количество очков. Сроки проведения первого группового турнира с 16 ноября по 21 декабря.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Топ 16 

Этап топ-16 стартовал 18 января 2011 года.

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

1/4 финала 
Этап 1/4 финала стартует 22 марта 2011 года.

Финал Четырёх

Примечание 

  Евролига 2010/2011
  Кубок Европы 2010/2011

Ссылки 
 ФИБА Европы
 Европейский баскетбол

 
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе